W Polsce
 Klony – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki 
 Klony – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Klony – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Klony – gromada w powiecie średzkim

 Na Białorusi
Klony – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Walówka.
Klony – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.